Bedrijf
 Desclée de Brouwer, voormalige Belgische uitgeverij en drukkerij

Personen met de achternaam De Brouwer of de Brouwer
 Ben de Brouwer, Nederlands honkballer
 Daniël de Brouwer, Nederlands geestelijke
 Guillaume de Brouwer, Belgisch gouverneur en magistraat
 Florentin de Brouwer de Hogendorp, Belgisch politicus
 Frank de Brouwer, Nederlands voetballer
 Jean de Brouwer, Belgisch mecenas en industrieel
 Jules De Brouwer, Belgisch syndicalist en politicus
 Petrus Cornelis de Brouwer, Nederlands classicus en Brabant-emancipator
 Petrus Godefridus de Brouwer, Nederlands handboogschutter
 Trude Maas-de Brouwer, Nederlands politicus

Zie ook 
 Brouwer (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam